Ната́лья Гончаро́ва: Гончарова, Наталья Ивановна (урождённая Загряжская; 1785—1848) — мать Натальи Николаевны Гончаровой.
 Гончарова, Наталья Леонидовна (род. 1972) — российская гандболистка.
 Гончарова, Наталья Михайловна (род. 1988) — российская прыгунья в воду.
 Гончарова, Наталья Николаевна (1812—1863) — жена Александра Сергеевича Пушкина. В первом браке Пу́шкина, во втором Ланска́я.
 Гончарова, Наталья Сергеевна (1881—1962) — русская художница-авангардистка.

См. также 
 Гончарова, Наталия